Euro Truck fa referència a la sèrie Euro Truck Simulator de l'empresa SCS Software es basa també en la conducció de camions, però als països europeus.

 Euro Truck Simulator
 Euro Truck Simulator 2

Altres simuladors de SCS Software:

 UK Truck Simulator [2010]
 German Truck Simulator [2010]
 Trucks & Tràilers [2011]
 Scania Truck Driving Simulator [2012]